Ringo steht für:

 Ringo (Name), Vorname und Familienname
 Ringo (Album), Musikalbum von Ringo Starr
 Ringo (1939), Western mit John Wayne
 Ringo (Comic), frankobelgische Comicserie von William Vance
 Ringo (1978), Film über Ringo Starr
 Ringo (Sport), Sportart
 Ringo (Ballade), Westernballade, gesungen von Lorne Greene
 Ringo (Sänger) (* 1947), Künstlername des französischen Popsängers Guy Bayle